LA2 bzw. LA 2 steht für:
 RSI LA 2, zweites öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm der italienischen Schweiz
 Louisiana Highway 2, Staatsstraße in Louisiana

La2 bzw. La 2 steht für:
 La 2, Fernsehsender der spanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Televisión Española
 La deux (La 2), heute France 2, öffentlich-rechtlicher Fernsehsender Frankreichs